Tutti gli uomini del re (All the King's Men) – romanzo del 1946 di Robert Penn Warren vincitore del premio Pulitzer
Tutti gli uomini del re (All the King's Men) – film del 1949 di Robert Rossen che ricevette 7 nomination al premio Oscar dal romanzo omonimo
All the King's Men – film TV del 1999 di Julian Jarrold
Tutti gli uomini del re (All the King's Men) – film del 2006 di Steven Zaillian, remake del film del 1949